Натуральне число 1717
 1717 рік до нашої ери
 1717 рік нашої ери